Лари́са Ива́новна Макси́мова (род. 14 сентября 1948, Клязьма) — заслуженный врач Российской Федерации, почётный гражданин города Рязани, председатель Рязанской городской Думы четвёртого созыва, депутат с 1993 года. Занимала должность главного врача Рязанской городской больницы № 6 в 1986 — 2012 годах и врача-инспектора Рязанского городского отдела здравоохранения в 1985-1986 годах.

Биография 
Родилась 14 сентября 1948 года в селе Клязьма Московской области. Детство и юность провела в посёлке Куркино Тульской области, где её отец работал шахтёром. Школу окончила там же.

В 1973 году окончила Рязанский государственный медицинский институт по специальности врач-терапевт.

С 1973 по 1976 год работала участковым врачом-терапевтом Клепиковской районной больницы Рязанской области. С 1976 по 1978 год — участковый врач Рязанской городской больницы № 6. В 1978 году переводится на должность заведующей терапевтическим отделением в Рязанской городской больнице № 11.

В 1985 году — назначена на должность инспектора Рязанского городского отдела здравоохранения. С 1986 по 2012 год — главный врач городской больницы № 6.

С 1993 года — депутат Рязанского городского Совета на непостоянной основе. Как депутат и врач уделяла особое внимание инвалидам детства и малообеспеченным семьям.

С марта 2004 года — депутат Рязанской городской Думы третьего и четвёртого созывов от фракции «Единая Россия». Председатель комитета по здравоохранению, демографической политике и социальной защите населения, а также постоянный член комитетов по бюджету, налогам и инвестициям; по образованию, науке, молодежной политике. Входит в контрольно-счётную комиссию Рязанской городской Думы, а также комиссию по регламенту и депутатской этике.

5 мая 2012 года большинством депутатских голосов избрана Председателем Рязанской городской Думы четвёртого созыва после добровольной отставки Фёдора Провоторова.

На выборах в Рязанскую городскую Думу пятого созыва сохранила депутатский мандат по избирательному округу № 1, а также была избрана заместителем Председателя Думы.

Семья 
Замужем. Супруг — Евгений Алексеевич Максимов также выпускник Рязанского медицинского университета, руководитель санитарно-эпидемиологической службы Октябрьского района, а затем — и всего города Рязани.
Дочь Марина, врач-физиотерапевт. Внучка Евгения.

Награды 
 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (1986)
 «Заслуженный врач Российской Федерации» (1999)
 Почетный гражданин города Рязани (2006)
 Медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2006)

Примечания

Ссылки 
 Официальная биография на сайте Рязанской городской Думы
 Биография на сайте rzn.info

Родившиеся в Пушкинском районе (Московская область)
Почётные граждане Рязани
Главы парламентов городов Российской Федерации
Выпускники РязГМУ